Hayat oder Hajat steht für:

 Hayat (osmanisch-türkische Zeitschrift), osmanisch-türkische Wochenzeitschrift (1926–1929)
 Hayat (deutsch-türkische Zeitschrift), türkische Zeitschrift in deutscher Sprache (1998–2000)
 Hayat (Vorname), weiblicher Vorname
 Hajat, persischer Gartentyp, siehe Persischer Garten #Gartentypen
 Al-Hayat, gesamtarabische Zeitung
 Hayat TV (Bosnien und Herzegowina), bosnischer Fernsehsender
 HAYAT-Deutschland, Beratungsstelle zur Deradikalisierung von Islamisten

Hayat ist der Familienname folgender Personen:

 Mehwish Hayat (* 1988), pakistanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin und Model